Niemcy:
 Felda – rzeka, dopływ Ohm
 Felda – rzeka, dopływ Werry

Zobacz też:
 Gemünden (Felda)